Sakha  – città dell'Antico Egitto
 Sakha  – lingua turca
 Sakha – una delle repubbliche federali della Russia

Pagine correlate
Sacha